Светът в промяна е научно-популярна книгопоредица и интернет-портал.

Поредицата започва да излиза на унгарски език в 1995 г. До 2013 са излезли 79 нови оригинални заглавия на унгарски, със строгото спазване на специален стандарт по отношение на съдържанието и формата. Неговата цел е оптималното задоволяване на изискванията на съвременния читател за познания.

Интернет-порталът е създаден в 1998 г. Той съдържа постоянно актуализирани досиета за всички теми, излезли в поредицата и още много други. Освен това той предлага богат календар (Енциклопедия на дните на годината), 365+1 статии оформящи Свободен Университет и още стотина база данни, свързани с културата, образованието, науките, разпространението на знания и т.н. Между тях се намира и представяне на българските училище по света.

Стремежът на редакцията е оформянето на международна мрежа от доставчици на знания, прилагащи изпробваните стандарти за печатни и електронни продукти Светът в промяна. За тази цел редакцията търси партньори (издателства, автори, редактори) от всички страни, но преди всичко от Европа.

Главен редактор на поредицата и портала е Тодор Ангелов Симеонов (1947).

В периода 1998-2008 излизат книжки от поредицата на английски, немски, френски и словашки език.

Заглавия на български 
През 2008 година излиза първата книжка на поредицата на български език със заглавие 1938. Това е хроника на най-важните и най-интересните събития в България и в света. През 2011 година излиза хрониката на 1935.

Външни препратки 
 www.valtozovilag.hu Официален сайт
 www.valtozovilag.hu/napred Сайт на българските училища в света

Основани в Унгария през 1995 година
Научно-популярна дейност
Унгарска литература
Медии в Унгария
Книжни поредици
Сайтове